Горский, Анатолий:
 Горский, Анатолий Вениаминович (1907—1980) — советский разведчик.
 Горский, Анатолий Дмитриевич (1923—1988) — советский историк.